Samsung SGH-E760 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Комплектація: телефон, зарядний пристрій, стандартна батарея, дротова гарнитура, CD с ПО, кабель для синхронизации с ПК, ремінець на руку, інструкція

Особливості: стереодинаміки; датчик руху; підтримка MP3/AAC/AAC+; сумісність з vCard, vCalendar (MS Outlook)

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

E
Мобільні телефони, представлені в 2005 році